Aardbeving Mexico 2017 (Chiapas), een aardbeving op 7 september 2017
 Aardbeving Puebla 2017, een aardbeving op 19 september 2017
 Aardbeving Mexico 2017 (Oaxaca), een aardbeving op 23 september 2017
 Aardbeving Mexico 2017 (Tonala), een aardbeving op 24 september 2017